Niemcy:
 Wilsdorf – dzielnica Dornburg-Camburg

Osoby:
 Hans Wilsdorf – niemiecko-brytyjski przedsiębiorca

Zobacz też:
 Wilstorf